BMJ peut faire référence à :
 , le ministère fédéral de la Justice en Allemagne ;
  ;
 .